West Point oder Westpoint steht für:

 West Point, Militärakademie der Vereinigten Staaten, siehe United States Military Academy
 West Point, Originaltitel von Der Schlauberger, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1928
 West Point (Deception Island), Landspitze von Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 West Point (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1956–1957)
 West Point (Lokomotive), US-amerikanische Dampflokomotive von 1830
 West Point (Schiff), Paketschiff, Stapellauf 1847
 West Point (Südgeorgien), Landspitze Südgeorgiens, Südatlantik
 Westpoint (Zigarettenmarke)
 Westpoint-Band, deutsche Band
 Westpoint Car Company, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 USS Westpoint (AP-23), Militärtransporter und Kreuzfahrtschiff, siehe America (Schiff, 1940)

West Point ist der Name folgender Orte:

In den Vereinigten Staaten:
 West Point (Alabama)
 West Point (Arkansas)
 West Point (Georgia)
 West Point (Illinois)
 West Point (Indiana)
 West Point (Iowa)
 West Point (Kalifornien)
 West Point (Kentucky)
 West Point (Louisiana)
 West Point (Maine)
 West Point (Minnesota)
 West Point (Mississippi)
 West Point (Nebraska)
 West Point (New York)
 West Point (Ohio)
 West Point (Oklahoma)
 West Point (Pennsylvania)
 West Point (Fayette County, Texas)
 West Point (Lynn County, Texas)
 West Point (Utah)
 West Point (Virginia)
 West Point (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
Weiteres
 West Point Rice Mill

In Australien:
 West Point (Tasmanien)

In Liberia:
 West Point (Monrovia)

Siehe auch:
 West Point Township